Арахнофобия:

 Арахнофобия — частный случай зоофобии, боязнь паукообразных, относится к числу самых распространённых фобий.
 Арахнофобия — пародийный фильм ужасов, снятый в 1990 году.